L2, L-2, L.II ou L02 est un sigle qui peut signifier :

Domaine militaire 
 , un porte-avions de la Royal Australian Navy ;
 , un sous-marin de la Royal Navy ; 
 PZL Ł.2, un avion de liaison polonais ;
 Taylorcraft L-2, un avion de liaison et d'observation américain.

Formation 
 L2, la deuxième année du cycle universitaire aboutissant à l'obtention de la licence.

Informatique et télécommunications

Informatique 
 L2, le deuxième niveau de mémoire cache (entre L1 et L3) d'un microprocesseur moderne ; la L2 est intermédiaire entre la L1 (plus rapide mais généralement de plus petite taille) et la L3 (plus lente et de plus grande taille).

Téléphonie 
 Motorola L2, un téléphone mobile de la marque Motorola.

Jeux vidéo 
 Lineage II, un jeu vidéo MMORPG ;
 L2, une touche sur les manettes de PlayStation, PlayStation 2, PlayStation 3 et PlayStation 4.

Photographie 
 Nikon Coolpix L2, un appareil photographique numérique de Nikon.

Sciences

Anatomie 
 L2, la deuxième vertèbre lombaire.

Astronomie 
 L, le deuxième point de Lagrange, dans le système solaire astronomique ;
 L Puppis, étoile variable de la constellation de la Poupe.

Linguistique 
 L2, la langue seconde.

Mathématiques 
 Espace L des fonctions de carré intégrable ou l'espace des suites .

Médecine 
 Abcès cutané, furoncle et anthrax (L02), d'après la Classification internationale des maladies ;
 Classe ATC L02, sous-groupe thérapeutique de la classification ATC.

Métallurgie 
 L2, un acier dont l'énergie de rupture est garantie à  à .

Sport 
 Ligue 2 de football, voir Championnat de France de football de Ligue 2.

Transport

Aviation/Aéronautique 
 Arado L.II, un avion de tourisme allemand ;
 .

Métro 
 Ligne L2 du métro de Barcelone.

Route 
 L2, la rocade périphérique de Marseille (en construction).

Train 
 Ligne L2 du Léman Express à Genève.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres